

Geografia
 Bost – comune francese del dipartimento dell'Allier
 Bost – denominazione alternativa di Lashkar Gah, città dell'Afghanistan meridionale

Persone
 Dee Bost – cestista statunitense
 Mike Bost – politico statunitense
 Pierre Bost – scrittore, sceneggiatore e giornalista francese
 Roger-Yves Bost – cavaliere francese